Мохови́к (от мох) может означать:

Грибы 
 Моховик — род трубчатых грибов.
 Моховик жёлто-бурый — гриб из рода Маслёнок.

Другое 
 Моховик — разновидность халцедона.
 Моховик — местное название глухаря.
 Моховики () — название рода жуков семейства жужелиц ().
 Моховик — мифический персонаж, разновидность лешего.